Bréval steht für:
 Bréval, französische Gemeinde im Département Yvelines
 Breval (Rebsorte), eine auf den Kanarischen Inseln angebaute Rebsorte

Bréval bzw. Breval ist der Familienname folgender Personen:
 Franco Breval (1908–1963), polnischer Opernsänger (Tenor)
 Jean-Baptiste Bréval (1753–1823), französischer Cellist und Komponist
 Lucienne Bréval (1869–1935), Schweizer Opernsängerin (Sopran)